Chroot Network SRL este o companie românească care oferă servicii de găzduire web, servere virtuale, servere dedicate, înregistrare de domenii, crearea de medii de tip cluster/cloud pentru aplicații care necesită resurse multiple. Compania este partener ROTLD - Registrul Domeniilor .ro și partener InterLAN - cel mai mare Internet Exchange din România. Chroot Network SRL a fost înființată în 2007 și a început activitatea de găzduire web în 2013. Compania a devenit un nume important pe piața de găzduire web din România și Chroot a devenit un nume recunoscut datorita accentului pus pe securitate.

Găzduire web